VSF est un sigle pouvant faire référence à :

 Vétérinaires sans frontières
 Vélo Sport fertois
Homonymie
 Val sans frein